Мойта (порт. Moita) — топоним.

 Мойта (Анадия) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру. 
 Мойта (Маринья-Гранде) — район в Португалии, входит в округ Лейрия. 
 Мойта (Сабугал) — фрегезия в Португалии, входит в округ Гуарда. 
 Мойта (Сетубал) — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в округе Сетубал. 
 Мойта (район) — район в Португалии, входит в округ Сетубал.